Wingrove ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Wingrove (* 1982), englischer Freestyle- und Straßenfußballer
 David Wingrove (* 1954), englischer Science-Fiction-Schriftsteller